Павлинка — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Павлинка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Павлинка — село в Ивановском районе Одесской области Украины.

Пьеса 
 Павлинка — комедия Янки Купалы.